Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1959, disputat al circuit de Aintree el 18 de juliol del 1959.

Resultats

Altres 
 Pole: Jack Brabham 1' 58. 0
 Volta ràpida: Stirling Moss (volta 69) i Bruce McLaren (a la volta 75) 1' 57. 0

Referències 
 

Gran Bretanya
1959